Saint-Christophe kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Christophe-Vallon, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-Christophe-sur-Roc, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Christophe-sur-le-Nais, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Christophe-sur-Guiers, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Christophe-sur-Dolaison, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Christophe-sur-Condé, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Christophe-sur-Avre, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Christophe-le-Jajolet, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Christophe-le-Chaudry, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Christophe-la-Couperie, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Christophe-en-Champagne, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Christophe-en-Brionnais, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Christophe-en-Bresse, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Christophe-en-Bazelle, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Christophe-du-Luat, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Christophe-du-Ligneron, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Christophe-du-Jambet, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Christophe-du-Foc, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Christophe-du-Bois, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Christophe-de-Valains, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Christophe-des-Bois, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Christophe-des-Bardes, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Christophe-à-Berry, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Christophe, Eure-et-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Christophe, Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Christophe, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Christophe, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Christophe, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Christophe, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Christophe, Vienne,  Poitou-Charentes, Département de la Vienne), 
 Saint-Christophe, Creuse, Limousin), Département de la Creuse, 
 Saint-Christophe, Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Christophe-en-Boucherie, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,

Franska sydterritorierna 

 Juan de Nova, ö,

Italien 

 Saint-Christophe, Aostadalen